«Fool to Cry» — баллада рок-группы The Rolling Stones с их альбома Black and Blue 1976 года.

Песня была написана Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Мик Тейлор в то время только покинул группу и Стоунз' столкнулись с неожиданной проблемой поиска второго гитариста. Запись альбома Black and Blue выступила своего рода прослушиванием для новых гитаристов, это привело к тому, что сессионный музыкант Уэйн Перкинс играет на гитаре на этой песни. Джаггер играет на электропианино, Ники Хопкинс исполняет партию на обычном пианино, а также на струнном синтезаторе.

Выпущенная ведущим синглом с альбома Black of Blue в 1976 году, «Fool to Cry» добралась до 6 позиции в хит-параде UK Singles Chart и до 10 на US Billboard Hot 100.

«Fool to Cry» стала единственным треком с альбома Black of Blue, которая в дальнейшем появилась на сборниках лучших песен группы, таких как: Forty Licks 2002 года и GRRR! 2012 года.

Хит-парады

Недельные

Итоговый

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было выпущено для продвижения сингла.

Кавер-версии

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1976 года
Песни 1976 года
Рок-баллады
Песни The Rolling Stones
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом